Brackenridge ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Marie Brackenridge (1786–1871), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Autor
 Hugh Henry Brackenridge (1748–1816), US-amerikanischer Jurist und Schriftsteller
 Marian Brackenridge (1903–1999), US-amerikanische Bildhauerin
 William Dunlop Brackenridge (1810–1893), britisch-US-amerikanischer Baumschuler und Botaniker

Brackenridge heißt der Ort in den Vereinigten Staaten:

 Brackenridge (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Breckenridge
 Breckinridge